CUS steht für:
 Cambridge Union Society, Debattierclub im Vereinigten Königreich
 CUS (Rätselautor) (1960–2022), deutscher Rätselautor
 Von 1966 bis 2015 Abkürzung für die Communauté Urbaine de Strasbourg, die Institution zur interkommunalen Kooperation in der Stadtregion Straßburg. Seit 2015 Eurométropole de Strasbourg

CuS steht für:
 Kupfer(II)-sulfid, eine chemische Verbindung des Kupfers und Schwefels
 Christ und Sozialist, Zeitschrift des BRSD

cus steht für:
 Kuschitische Sprachen, ISO-639-2-Code dieser Sprachen

Čuš ist der Familienname folgender Personen:
 Andrej Čuš (* 1990), slowenischer Politiker

CUS